Гран-при Канады 1980 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл на трассе «Острова Нотр-Дам» в  Монреале, Канада. Соревнования состоялись 28 сентября 1980 года.

Гонка 

|}

Дидье Пирони финишировал первым, но после гонки получил минуту штрафа из-за фальстарта и в классификации оказался на 3-м месте
 Поул-позиция: Нельсон Пике — 1:27,328
 Быстрый круг: Дидье Пирони — 1:28,769
 Круги лидирования:
 Алан Джонс 49 кругов (1—2 and 24—70)
 Нельсон Пике 21 кругов (3—23)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1980 году